Ordet tabel har flere specialiseringer:
 Tabel - ordet er fra latinsk tabella, der betyder lille tavle
 Ballistisk tabel - der blandt andet viser et projektils bane ved forskellige indskydningsafstande, projektilvægte og projektiler, samt ordinater
 Datastrukturer:
 Hashtabel
 Tabel datatype